Mit Schalensitz werden z. B. folgende Objekte bezeichnet:

 Autositz
 Kindersitz
 Tribünensitz